En Pologne, Celestynów est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Celestynów

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Celestynów, dans le powiat d'Opoczno
 du village de Celestynów, dans le powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Celestynów, dans le powiat d'Otwock
 du village de Celestynów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Celestynów, dans le powiat de Zwoleń